Villa Schönfeld steht für:

 Villa Schönfeld (Baden bei Wien)
 Villa Schönfeld in Crimmitschau, siehe Villa Vier Jahreszeiten
 Sitz des Städtischen Museums Herford, siehe Daniel-Pöppelmann-Haus